Desa Jayabakti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jayabakti (administrativ by i Indonesien, lat -6,79, long 106,74), Jawa Barat, 
 Desa Jayabakti (administrativ by i Indonesien, lat -6,08, long 107,10), Jawa Barat, 
 Desa Jayabakti (administrativ by i Indonesien, lat -7,45, long 107,87), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar